Технопарк — інноваційно-технологічний центр
 Технопарк (станція метро) — станція Замоскворецької лінії Московського метрополітену